Brownsville kan syfta på:

Platser i Australien 
 Brownsville, New South Wales

Platser i Kanada 
Brownsville, British Columbia
Brownsville, Nova Scotia
Brownsville, Durham Region, Ontario
Brownsville, Oxford County, Ontario
Brownsville Station, Ontario

Platser i USA 
Brownsville, Brooklyn
Brownsville, Florida
Brownsville, Kentucky
Brownsville, Maryland
Brownsville, Minnesota
Brownsville, Oregon
Brownsville, Pennsylvania
Brownsville, Tennessee
Brownsville, Texas
Brownsville, Vermont
Brownsville, Wisconsin